Europsko prvenstvo u rukometu na pijesku 2011. održano je u hrvatskom Umagu od 4. do 9. srpnja. Na njemu je Hrvatska osvojila svoj drugi (uzastopni) naslov.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina I

Skupina II

Izbacivanje 

 četvrtzavršnica:  -  2:0 (21:12, 24:10)
 četvrtzavršnica:  -  0:2 (14:21, 20:23)
 četvrtzavršnica:  -  2:0 (22:14, 20:18)
 četvrtzavršnica:  -  2:1 (24:23, 14:15, 9:8)

 poluzavršnica:  -  2:1 (12:13, 24:10, 8:6)
 poluzavršnica:  -  1:2 (23:22, 17:20, 5:6)

 za treće mjesto:  -  1:2 (22:24, 22:16, 6:8)

 završnica:  -  2:0 (21:16, 19:18)

2011
Međunarodna rukometna natjecanja u Hrvatskoj